Negeri Ratu (Pugung), een plaats in Indonesië
Negeri Ratu (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Negeri Ratu (Bunga Mayang), een plaats in Indonesië
Negeri Ratu (Lengkiti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing